WJR steht für:
 WJR (Radiostation)
 World Jewish Relief, britische Flüchtlingsorganisation
 World Junior Records, Rekordliste der World Athletics für Leichtathletik-Weltrekorde bis zum 20. Lebensjahr
 Wajir Airport (IATA-Code), Flughafen von Wajir, Kenia

Abkürzung